Milići (Bosnië en Herzegovina), gemeente in Bosnië en Herzegovina, in de entiteit Servische Republiek.
 Milići (Sjenica), plaats in Servië, gemeente Sjenica.